El segador puede referirse a:
 Segador, oficio agrícola.
 El segador, pintura de Joan Miró.
 El segador, libro de Terry Pratchet
 «Els Segadors», himno catalán.